Die NGC-Objekte von 6001 bis 6500



Nr. 6001 bis 6100

Nr. 6101 bis 6200

Nr. 6201 bis 6300

Nr. 6301 bis 6400

Nr. 6401 bis 6500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 6001
Ngcobjekte 6001